Christian Møller henviser til flere personer:

 Christian Hansen Møller (1804-1888) – en slesvigsk stænderdeputeret
 Christian Møller (sognepræst) (1806-1859) – dansk præst og politiker (Christian Edvard Møller)
 Christian Møller (Luthersk Mission) (1834-1907) – en bornholmsk smed og stifter af Luthersk Missionsforening (Hans Christian Møller)
 Christian Møller (fysiker) (1904-1980]) – en dansk fysiker
 Christian Møller (godsejer) (1842-1904) – en dansk godsejer (Jens Christian Møller)
 Christian Møller (fodboldtræner) (født 1947) – en dansk fodboldtræner